El término ladino puede referirse a las siguientes lenguas:

 El idioma ladino o ladino dolomita, una lengua retorromance hablada en la antigua Retia (actualmente la región de los dolomitas, en el norte de Italia).
 El idioma ladino o judeoespañol, una lengua derivada del español hablada por los judíos sefardíes.
 El idioma ladino o judeoespañol calco, una variante del judeoespañol, de uso exclusivamente escrito, utilizada para la traducción de textos sagrados.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes grupos étnicos:
 Los ladinos, indígenas o mestizos hispanizados en América Central, especialmente si usan el español como primera lengua.
 Los negros ladinos, los negros cristianizados del nuevo mundo que estaban familiarizados con la lengua, religión y cultura de Castilla o Portugal.

También, puede referirse a las siguientes personas:
 Santiago Ladino (n.1980), futbolista argentino.
 Gregorio Ladino (n.1973), ciclista colombiano.

Además, puede hacer referencia a:
 Ladino California, variedad de trébol blanco (Trifolium repens).

Enlaces externos